La Punta (Alcanar), muntanya al municipi d'Alcanar, a la comarca del Montsià 
 La Punta (Esterri de Cardós), muntanya entre els municipis d'Esterri de Cardós i de Lladorre, a la comarca del Pallars Sobirà 
 La Punta (la Febró), muntanya al municipi de la Febró, a la comarca del Baix Camp 
 La Punta (Lima), districte a la Província Constitucional de Callao, un dels sis districtes que componen la ciutat portuària de Callao (Perú)
 La Punta (València)
 Venta de la Punta (Ulldecona), edifici d'Ulldecona (Montsià)